Zawody lekkoatletyczne na Igrzyskach Panamerykańskich 2003 w Santo Domingo odbyły się w dniach 5–9 sierpnia.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Multimedaliści

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2003 w lekkoatletyce
Igrzyska Panamerykańskie 2003
2003
Lekkoatletyka na Dominikanie